Imposta comunale sul reddito – imposta in Finlandia
 Addizionale comunale all'IRPEF – imposta in Italia